Sephiroth kan syfta på

 Sephiroth (rollfigur) – en rollfigur i spelserien Final Fantasy VII
 Sephiroth (musikgrupp) – ett musikprojekt av Ulf Söderberg
 Sephiroth – ett begrepp inom kabbala, se Sefirot